— старейшая из четырёх синнокэ, ветвей императорского дома Японии, которые имеют право наследовать хризантемовый престол после угасания основной императорской линии.

Основателем дома Фусими-но-мия был принц Ёсихито (1351—1416), сын императора Северного двора Суко (1334—1398), правившего в 1348—1351 годах. Так этот дом был основан императорами-претендентами Северного Двора, три первых принца иногда не признаются законными принцами Фусими-но-мия.

Все поздние младшие ветви императорского дома происходили из дома Фусими-но-мия, их основателями были сыновья .

В 1947 году после принятия новой японской конституции титулы «синнокэ», «окэ» и кадзоку были упразднены.

Литература 
 Keane, Donald. Emperor Of Japan: Meiji And His World, 1852—1912. — Columbia University Press, 2005. — ISBN 0-231-12341-8.
 Lebra, Sugiyama Takie. Above the Clouds: Status Culture of the Modern Japanese Nobility. — University of California Press, 1995. — ISBN 0-520-07602-8